Кери може да се отнася за:
 Хора
 Джим Кери (р. 1962), американски актьор
 Марая Кери (р. 1969), американска попевица и актриса
 Тони Кери (р. 1953), американски музикант
 Хенри Кери (1687 – 1743), английски поет и композитор
 Кери (графство), графство в Ирландия
 Кери (планина), планина в Ирландия
 Кери (остров), остров в Естония
 Кери (град), град в Айдахо, САЩ
 Кери (книга), роман от Стивън Кинг
 Кери (богиня), богиня в древногръцката митология
 „Кери“ – американски филм от 1976 г., по романа на Стивън Кинг